Włodzimierz Wojciechowski (1924-2000) – polski architekt
 Włodzimierz Wojciechowski (1932-2018) – polski archeolog
 Włodzimierz Wojciechowski (1945–1993) – polski historyk
 Włodzimierz Wojciechowski (ur. 1948) – polski piłkarz